De tweede editie van Le Vaudreuil Golf Challenge vond plaats van 24-27 juli 2014. 

Het toernooi werd weer gespeeld op de Golf PGA France du Vaudreuil in Le Vaudreuil, ongeveer 30km ten Westen van Rouen. Het prijzengeld was € 200.000 waarvan € 32.000 voor de winnaar.

Verslag
De par van de baan is 71.

Na de eerste ronde ging Pierre Relecom, die een week hiervoor de Swiss Challenge won, aan de leiding met een score van 65 (-6). Acht spelers hadden een score van 66 en zeven spelers hadden 67, w.o. zijn landgenoot Guillaume Watremez en de 21-jarige Franse amateur Clément Sordet, die nog in Texas studeert. 
Na ronde 2 stond Relecom nog op de gedeeld 4de plaats met Jack Senior en Gareth Shaw. De leiding was overgenomen door Filippo Bergamaschi, Jens Fahrbring en Jason Palmer. Drie amateurs kwalificeerden zich voor het weekend: Clément Sordet, Térémoana Beaucousin (WAGR 232) en Paul Barjon (WAGR 489).
Jordi García Pinto, de huidige leider van de Challenge Tour Ranking, begon met een slechte eerste ronde en haalde daarna toch de cut. In ronde 3 verbeterde het toernooirecord met een ronde van 64 met vijf birdies en een eagle, en steeg naar de 9de plaats. De drie leiders bleven in de top-10, maar Relecom zakte naar de 29ste plaats.
Tijdens de vierde ronde kwam Andrew Johnston aan de leiding. Na twaalf holes stond hij al op -5 voor de ronde en op -14 totaal, net als Fahrbring, maar daarna maakte Fahrbring twee bogeys. Amateur Clément kwam ondertussen binnen met een toernooirecord van 63. Johnston kwam op -15 en had ineens drie slagen voorsprong op zijn concurrenten met nog twee holes te gaan. Toch maakte hij nog een birdie, zodat hij met 4 slagen verschil won.
 

NB: Byeong-hun An heeft laten weten dat hij zich voortaan Ben An laat noemen.

Europese Challenge Tour 2014
Golftoernooi in Frankrijk
Le Vaudreuil
Vaudreuil Golf Challenge
Sportevenement in Normandië (regio)